Бори́с Ви́кторович Ми́тькин (1914—1943) — лейтенант, командир миномётной роты 1035-го стрелкового полка 280-й Конотопской Кразнознамённой стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза.

Биография 
После окончания семилетки поступил в техникум мясной промышленности в Краснодаре, который закончил в 1934 году. С 1936 по 1939 года служил в армии. После демобилизации остался в городе Загорске Московской области, где работал директором местного мясокомбината.

В 1942 году был призван в армию. Окончил Смоленское пехотное училище. Участвовал в сражениях с 1942 года на Центральном, Воронежском и 1-го Украинском фронтах.

Подвиг 
20 ноября 1943 года батальон под командованием лейтенанта Бориса Митькина в районе села Берёзовка Житомирской области отражал шестую за день контратаку противника. В критический момент лейтенант Борис Митькин с гранатой в руках поднялся в атаку, и за ним последовали оставшиеся в живых военнослужащие батальона. Седьмая контратака противника была отбита. Во время этого сражения Борис Митькин был смертельно ранен и от полученных ранений скончался. Был похоронен в районе села Садовое Коростышевского района.

Награды 
 Герой Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета от 17 октября 1943 года);
 орден Ленина.

Память 
 Именем Бориса Митькина названа улица во Владикавказе.
 Именем Бориса Митькина названа улица в Сергиевом Посаде.
 В городе Коростышев на аллее героев установлен бюст Бориса Митькина.

Литература

Ссылки 
 
 Биография.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Коростышевском районе